Eleonora Kastilská (katalánsky Elionor de Castell, 1202–1244, Burgos) byla aragonská královna, manželka aragonského krále Jakuba I.

Život 
Eleonora se narodila jako desáté dítě kastilského krále Alfonse VIII. a anglické princezny Eleonory. Byla tedy vnučkou slavné krásky Eleonory Akvitánské a Jindřicha Plantageneta.

Svatba devatenáctileté dívky s o šest let mladším aragonským králem Jakubem proběhla 6. února 1221. Roku 1229 se narodil syn Alfons a téhož roku došlo k anulování manželství údajně z důvodu blízkého příbuzenství manželů. Jediný syn Alfons byl uznán legitimním, ale následníkem trůnu se pro jeho brzký skon stal syn z Jakubova nového manželství.

Král se vydal dobývat Mallorku a Eleonora se stáhla do klášterního ústraní. Zbytek života strávila po boku své starší sestry Berenguely v cisterciáckém klášteře Las Huelgas, kde je společně s rodinou pohřbena.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Šaty Eleonory Kastilské
 Pelota

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Aragonské královny
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Úmrtí v Burgosu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození v roce 1202
Úmrtí v roce 1244
Ženy